Peshtigo peut désigner :
 la rivière Peshtigo ;
 la ville de Peshtigo, dans le Wisconsin.